Świątynie pod wezwaniem św. Leonarda;

 Kościół św. Leonarda w Krakowie
 Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej
 Kościół św. Leonarda w Radomiu
 Kościół św. Leonarda w Słupcy

Zobacz też 
 parafie pod wezwaniem św. Leonarda

Leonard